Бриан Тёмминг Хямяляйнен (; родился 29 мая 1989 года в Аллерёде, Дания) — датский футболист, защитник клуба «Динамо Дрезден».

Клубная карьера 
Хямяляйнен — воспитанник клуба «Люнгбю». В 2007 году он дебютировал за клуб в первом дивизионе Дании. В сезоне 2009/2010 Бриан помог команде выйти в датскую Суперлигу. В мае 2009 года активный интерес к футболисту проявлял французский «Лилль», но «Люнгбю» ответил отказом. В том же году Хямяляйнен перешёл в бельгийский «Зюлте Варегем». 30 июля 2011 года в матче против «Локерена» он дебютировал в Жюпиле лиге. 18 марта 2013 года в поединке против «Мехелена» Бриан забил свой первый гол.

По окончании сезона Хямяляйнен перешёл в «Генк». 2 сентября во встрече против «Андерлехта» Бриан дебютировал за новый клуб. В сезоне 2012/2013 он завоевал Кубок Бельгии, но несмотря на эти достижения Хямяляйнен больше использовался, как футболист резерва.

Летом 2016 года он вернулся в «Зюлте-Варегем».

Международная карьера 
В 2008 году Хямяляйнен дебютировал за молодёжную сборную Дании.

Достижения 
Командные

 «Генк»
 Обладатель Кубка Бельгии — 2012/2013

Примечания

Ссылки 
 
 Lyngby BK profile
 National team profile

Футболисты Дании
Игроки ФК «Люнгбю»
Игроки ФК «Генк»
Игроки ФК «Зюлте Варегем»